Le Fresne kan syfta på:
 Le Fresne, Eure
 Le Fresne, Marne